Михаил Семёнович Воронцов: Воронцов, Михаил Семёнович — боярин, член «седьмочисленной» боярской комиссии — опекунского совета при малолетнем Иване IV.
 Воронцов, Михаил Семёнович (1782—1856) — российский государственный деятель, светлейший князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант; новороссийский и бессарабский генерал-губернатор.